Анатолий Заха́ров:
 Захаров, Анатолий Александрович (1940—2021) — советский и российский энтомолог.
 Захаров, Анатолий Фёдорович (1912—1975) — Герой Социалистического Труда.